Fauchet ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Fauchet (1881–1937), französischer Organist und Komponist